Die Abkürzung EFDL steht für:
 Euro Finance Driving License (auch €FDL) (deutsch Euro Finanzführerschein), eine Initiative zur Finanzbildung
 Ein Festival der Liebe, ein großes Schlager-Festival in Deutschland
 Ein Festival der Liebe (Album), Album von Jürgen Marcus
 Ein Festival der Liebe (Lied), Lied von Jürgen Marcus
 Environmental Fluid Dynamics Laboratory, ein Laboratorium in New York
 EFDL-Lampen, eine Lampen-Art

EFDL